Esistono più argomenti correlati a Sogni ad occhi aperti:

Cinema
Sogni ad occhi aperti (Daydreams) (1922), cortometraggio di Buster Keaton e Edward F. Cline
Sogni ad occhi aperti (Queen for a Day) (1951), film a episodi di Arthur Lubin, basato sulla trasmissione radiofonica statunitense Queen for a Day (in it. La regina del giorno) (1945-1957), poi divenuta trasmissione televisiva (1956-1964)
I due sogni ad occhi aperti (1920) è un film muto italiano di Lucio D'Ambra.

Letteratura e fumetti
Sogni ad occhi aperti (When the Waker Sleeps, tit. orig. The Waker Dreams), racconto del 1950 di Richard Matheson pubblicato su Duel e altri racconti (ed. orig. 2003)
Sogni ad occhi aperti (Daydreams and believers) (2003), albo n° 11 della serie a fumetti statunitense Gotham Central (2003-2006)

Televisione
Sogni ad occhi aperti (Dream boy, dream job) (2008), episodio della quarta stagione della serie televisiva-reality show statunitense The Hills